Graveyard Shift – film del 1987 diretto da Jerry Ciccoritti
 La creatura del cimitero (Graveyard Shift) – film del 1990 diretto da Ralph S. Singleton
 Graveyard Shift – album dei Motionless in White del 2017